Barboni peut nommer :
Enzo Barboni (1922-2002), directeur de la photographie et réalisateur italien ;
Leonida Barboni (1909-1970), directeur de la photographie italien (frère aîné du précédent) ;
 Thilde Barboni (1956-), femme de lettres, enseignante et scénariste de bande dessinée belge.